Sezóna 1992/1993 byla 18. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Brynäs IF. Poslední dva týmy první fáze hrály baráž o udržení proti nejlepším celkům druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Play off

Čtvrtfinále 
Týmy z prvních čtyř pozic si svého soupeře pro čtvrtfinále mohly vybrat. Jako první volil vítěz základní části a na výběr byly týmy z 5. - 8. pozice.

 Västerås IK - Djurgårdens IF 1:2 (5:2, 2:3, 0:4)
 Brynäs IF - Leksands IF 2:0 (4:1, 5:4 P)
 Malmö IF - MODO Hockey 2:1 (6:9, 2:4, 3:1)
 Färjestads BK - Luleå HF 1:2 (4:1, 4:5 P, 3:4 P)

Semifinále 
 Brynäs IF - Malmö IF 2:1 (8:0, 2:3 P, 5:0)
 Luleå HF - Djurgårdens IF 2:1 (4:3 P, 1:4, 4:3 P)

Finále 
 Brynäs IF - Luleå HF 3:2 (1:3, 2:4, 7:4, 6:2, 3:1)

Lední hokej v roce 1992
Lední hokej v roce 1993
1992/1993
Sport ve Švédsku v roce 1992
Sport ve Švédsku v roce 1993